Ел Аогадеро има више значења:

 Ел Аогадеро (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аогадеро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику